Qatar Ladies Open 2022, właśc. Qatar TotalEnergies Open 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 1000 w sezonie 2022 z cyklu Qatar Ladies Open rozgrywany w dniach 20–26 lutego 2022 roku w Dosze na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 632 448 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Katarze